Heikinjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alanen Heikinjärvi, sjö i Övertorneå kommun,  (5,42 ha)
Heikinjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Ylinen Heikinjärvi, sjö i Övertorneå kommun,  (14,9 ha)
Heikinjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,

Finland
 Heikinjärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn